Felderer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Felderer (* 1941), österreichischer Nationalökonom
 Ditlieb Felderer (* 1942), Geschichtsrevisionist, der den Holocaust leugnet
 Josef Felderer SJ, (1919–2006), Theologe und Hochschullehrer
 Karl Felderer (1895–1989), Südtiroler Bergsteiger und Poet

Siehe auch: Felder